Рачева може да се отнася за:
 Рачева, село в Словения

 Хора
 Бисерка Рачева (р. 1954), българска филоложка
 Мара Рачева (1920-1945), български политик
 Слава Рачева (р. 1938), българска актриса